Paulsen kan som auktorsförkortning betyda:

 Matthew J. Paulsen
 Ove Wilhelm Paulsen

Robotskapade auktorsförkortningar